NSAR steht als Abkürzung für:

 New Synthetic Aperture Radar, siehe Synthetic Aperture Radar
 Nichtsteroidales Antirheumatikum, eine Gruppe entzündungshemmender Schmerzmittel

Siehe auch:
 Bni Nsar

Abkürzung